Spadina est un toponyme pouvant désigner:





Transport
 Spadina Avenue, artère routière majeure
 Spadina, station de la ligne Yonge-University du métro de Toronto
 510 Spadina, ligne du tramway de Toronto

Circonscription
 Spadina, ancienne circonscription fédérale de 1935 à 1988
 Spadina—Fort York, circonscription électorale fédérale
 Trinity—Spadina, ancienne circonscription fédérale de 1988 à 2015
 Trinity—Spadina, circonscription électorale provinciale